Maasz ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Maasz (1906–1984), deutscher Komponist und Dirigent
 Harry Maasz (1880–1946), deutscher Gartenarchitekt und Gartenbauschriftsteller.
 Ronnie Maasz (Ronald Maasz; 1926–2007), britischer Kameramann

MA-ASZ steht für:
 , ISO-3166-2-Code der marokkanischen Provinz

MAASZ